Großsteingrab Staunsholte Overdrev steht für:

 Großsteingrab Staunsholte Overdrev 1
 Großsteingrab Staunsholte Overdrev 2
 Großsteingrab Staunsholte Overdrev 3